Scurtcircuit se poate referi la:
 termenul fizic scurtcircuit
 Scurtcircuit - film din 1970 regizat de Mircea Daneliuc
 Scurtcircuit - film din 2018 regizat de Cătălin Saizescu